Сточек:
 Гмина Сточек (Gmina Stoczek)
 Гмина Сточек-Луковски (Gmina Stoczek Łukowski)
 Сточек-Луковски (Stoczek Łukowski)
 Битва под Сточеком (1831)